Alberto Queiros (1978- ) : footballeur français
 Diogo Queirós (1999-) : footballeur portugais
 Eça de Queirós (1845-1900) : naturaliste et diplomate portugais
 Katia de Queiros Mattoso (1931-2011) : historienne grecque
 Pedro Fernandes de Queirós (1565-1614) : navigateur portugais
Patronyme portugais